El término zorzal dorado puede referirse a:

 el zorzal dorado del Himalaya, Zoothera dauma; o
 el zorzal dorado de Ceilán, Zoothera imbricata.